Coenonympha havelaari är en fjärilsart som beskrevs av Lambillon 1902. Coenonympha havelaari ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
havelaari